Linda Taylor, avocate canadienne
 (1926-2002), criminelle américaine
 (1965- ), écrivaine
, musicienne
, chercheuse